Di seguito una lista di asteroidi dal numero 313001 al 314000 con data di scoperta e scopritore.

313001-313100 

|-
|313001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313004 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313005 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313008 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|313009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313020 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|313021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313036 - ||  ||  || Tesi, L., Tombelli, M.
|-
|313037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313038 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|313039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313054 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313062 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|313063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313078 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313082 - ||  ||  || NEAT
|-
|313083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313084 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313100 - ||  ||  || LINEAR
|}

313101-313200 

|-
|313101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313113 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|313114 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313115 - ||  ||  || Juels, C. W.
|-
|313116 Pálvenetianer ||  ||  || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
|313117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313122 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|313123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313128 - ||  ||  || NEAT
|-
|313129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313141 - ||  ||  || Roe, J. M.
|-
|313142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313146 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|313147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313148 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313163 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313169 - ||  ||  || NEAT
|-
|313170 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313173 - ||  ||  || NEAT
|-
|313174 - ||  ||  || NEAT
|-
|313175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313176 - ||  ||  || NEAT
|-
|313177 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313178 - ||  ||  || NEAT
|-
|313179 - ||  ||  || NEAT
|-
|313180 - ||  ||  || NEAT
|-
|313181 - ||  ||  || NEAT
|-
|313182 - ||  ||  || NEAT
|-
|313183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313184 - ||  ||  || NEAT
|-
|313185 - ||  ||  || NEAT
|-
|313186 - ||  ||  || NEAT
|-
|313187 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313192 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|-
|313193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313195 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313197 - ||  ||  || NEAT
|-
|313198 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313199 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313200 - ||  ||  || LONEOS
|}

313201-313300 

|-
|313201 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313202 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|313203 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313209 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313210 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313223 - ||  ||  || NEAT
|-
|313224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313229 - ||  ||  || NEAT
|-
|313230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313232 - ||  ||  || NEAT
|-
|313233 - ||  ||  || NEAT
|-
|313234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313235 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313236 - ||  ||  || NEAT
|-
|313237 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313244 - ||  ||  || NEAT
|-
|313245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313249 - ||  ||  || NEAT
|-
|313250 - ||  ||  || NEAT
|-
|313251 - ||  ||  || NEAT
|-
|313252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313256 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313257 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313269 - ||  ||  || NEAT
|-
|313270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313273 - ||  ||  || NEAT
|-
|313274 - ||  ||  || NEAT
|-
|313275 - ||  ||  || CSS
|-
|313276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313277 - ||  ||  || NEAT
|-
|313278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313283 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313285 - ||  ||  || NEAT
|-
|313286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313291 - ||  ||  || NEAT
|-
|313292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313300 - ||  ||  || LINEAR
|}

313301-313400 

|-
|313301 - ||  ||  || NEAT
|-
|313302 - ||  ||  || NEAT
|-
|313303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313305 - ||  ||  || NEAT
|-
|313306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313307 - ||  ||  || NEAT
|-
|313308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313311 - ||  ||  || NEAT
|-
|313312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313315 - ||  ||  || NEAT
|-
|313316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313319 - ||  ||  || NEAT
|-
|313320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313323 - ||  ||  || NEAT
|-
|313324 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313326 - ||  ||  || NEAT
|-
|313327 - ||  ||  || NEAT
|-
|313328 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313330 - ||  ||  || NEAT
|-
|313331 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313333 - ||  ||  || NEAT
|-
|313334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313336 - ||  ||  || NEAT
|-
|313337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313339 - ||  ||  || NEAT
|-
|313340 - ||  ||  || NEAT
|-
|313341 - ||  ||  || NEAT
|-
|313342 - ||  ||  || NEAT
|-
|313343 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313346 - ||  ||  || NEAT
|-
|313347 - ||  ||  || NEAT
|-
|313348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313349 - ||  ||  || NEAT
|-
|313350 - ||  ||  || NEAT
|-
|313351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313357 - ||  ||  || NEAT
|-
|313358 - ||  ||  || NEAT
|-
|313359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313360 - ||  ||  || NEAT
|-
|313361 - ||  ||  || NEAT
|-
|313362 - ||  ||  || NEAT
|-
|313363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|313364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|313365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313373 - ||  ||  || NEAT
|-
|313374 - ||  ||  || NEAT
|-
|313375 - ||  ||  || NEAT
|-
|313376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|313377 - ||  ||  || NEAT
|-
|313378 - ||  ||  || NEAT
|-
|313379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313382 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313383 - ||  ||  || NEAT
|-
|313384 - ||  ||  || Meyer, M.
|-
|313385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313387 - ||  ||  || NEAT
|-
|313388 - ||  ||  || NEAT
|-
|313389 - ||  ||  || NEAT
|-
|313390 - ||  ||  || NEAT
|-
|313391 - ||  ||  || NEAT
|-
|313392 - ||  ||  || NEAT
|-
|313393 - ||  ||  || NEAT
|-
|313394 - ||  ||  || NEAT
|-
|313395 - ||  ||  || NEAT
|-
|313396 - ||  ||  || NEAT
|-
|313397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|313399 - ||  ||  || NEAT
|-
|313400 - ||  ||  || NEAT
|}

313401-313500 

|-
|313401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313402 - ||  ||  || NEAT
|-
|313403 - ||  ||  || NEAT
|-
|313404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313408 - ||  ||  || NEAT
|-
|313409 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|313410 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|313411 - ||  ||  || NEAT
|-
|313412 - ||  ||  || NEAT
|-
|313413 - ||  ||  || NEAT
|-
|313414 - ||  ||  || NEAT
|-
|313415 - ||  ||  || NEAT
|-
|313416 - ||  ||  || NEAT
|-
|313417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|313418 - ||  ||  || NEAT
|-
|313419 - ||  ||  || NEAT
|-
|313420 - ||  ||  || NEAT
|-
|313421 - ||  ||  || NEAT
|-
|313422 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|313423 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|313424 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|313425 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|313426 - ||  ||  || NEAT
|-
|313427 - ||  ||  || NEAT
|-
|313428 - ||  ||  || NEAT
|-
|313429 - ||  ||  || NEAT
|-
|313430 - ||  ||  || NEAT
|-
|313431 - ||  ||  || NEAT
|-
|313432 - ||  ||  || NEAT
|-
|313433 - ||  ||  || NEAT
|-
|313434 - ||  ||  || NEAT
|-
|313435 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313436 - ||  ||  || NEAT
|-
|313437 - ||  ||  || NEAT
|-
|313438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313442 - ||  ||  || NEAT
|-
|313443 - ||  ||  || NEAT
|-
|313444 - ||  ||  || NEAT
|-
|313445 - ||  ||  || NEAT
|-
|313446 - ||  ||  || NEAT
|-
|313447 - ||  ||  || NEAT
|-
|313448 - ||  ||  || NEAT
|-
|313449 - ||  ||  || NEAT
|-
|313450 - ||  ||  || NEAT
|-
|313451 - ||  ||  || NEAT
|-
|313452 - ||  ||  || NEAT
|-
|313453 - ||  ||  || NEAT
|-
|313454 - ||  ||  || NEAT
|-
|313455 - ||  ||  || NEAT
|-
|313456 - ||  ||  || NEAT
|-
|313457 - ||  ||  || NEAT
|-
|313458 - ||  ||  || NEAT
|-
|313459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313461 - ||  ||  || NEAT
|-
|313462 - ||  ||  || NEAT
|-
|313463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313467 - ||  ||  || NEAT
|-
|313468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313470 - ||  ||  || NEAT
|-
|313471 - ||  ||  || NEAT
|-
|313472 - ||  ||  || NEAT
|-
|313473 - ||  ||  || NEAT
|-
|313474 - ||  ||  || NEAT
|-
|313475 - ||  ||  || NEAT
|-
|313476 - ||  ||  || NEAT
|-
|313477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313480 - ||  ||  || NEAT
|-
|313481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313486 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313487 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313488 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313489 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313490 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313491 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313492 - ||  ||  || NEAT
|-
|313493 - ||  ||  || NEAT
|-
|313494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313496 - ||  ||  || NEAT
|-
|313497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313499 - ||  ||  || NEAT
|-
|313500 - ||  ||  || NEAT
|}

313501-313600 

|-
|313501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313504 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|313505 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313507 - ||  ||  || NEAT
|-
|313508 - ||  ||  || NEAT
|-
|313509 - ||  ||  || NEAT
|-
|313510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313511 - ||  ||  || NEAT
|-
|313512 - ||  ||  || NEAT
|-
|313513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313514 - ||  ||  || NEAT
|-
|313515 - ||  ||  || NEAT
|-
|313516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313517 - ||  ||  || NEAT
|-
|313518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313519 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313521 - ||  ||  || NEAT
|-
|313522 - ||  ||  || NEAT
|-
|313523 - ||  ||  || NEAT
|-
|313524 - ||  ||  || NEAT
|-
|313525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313528 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313530 - ||  ||  || NEAT
|-
|313531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313533 - ||  ||  || NEAT
|-
|313534 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|313535 - ||  ||  || NEAT
|-
|313536 - ||  ||  || NEAT
|-
|313537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313549 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|313550 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|313551 - ||  ||  || NEAT
|-
|313552 - ||  ||  || NEAT
|-
|313553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313555 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313558 - ||  ||  || NEAT
|-
|313559 - ||  ||  || NEAT
|-
|313560 - ||  ||  || NEAT
|-
|313561 - ||  ||  || NEAT
|-
|313562 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313564 - ||  ||  || NEAT
|-
|313565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313566 - ||  ||  || NEAT
|-
|313567 - ||  ||  || NEAT
|-
|313568 - ||  ||  || NEAT
|-
|313569 - ||  ||  || NEAT
|-
|313570 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313571 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313573 - ||  ||  || NEAT
|-
|313574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313576 - ||  ||  || NEAT
|-
|313577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313579 - ||  ||  || NEAT
|-
|313580 - ||  ||  || NEAT
|-
|313581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313587 - ||  ||  || NEAT
|-
|313588 - ||  ||  || NEAT
|-
|313589 - ||  ||  || NEAT
|-
|313590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313594 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313596 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313597 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313598 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313599 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313600 - ||  ||  || NEAT
|}

313601-313700 

|-
|313601 - ||  ||  || NEAT
|-
|313602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313603 - ||  ||  || NEAT
|-
|313604 - ||  ||  || NEAT
|-
|313605 - ||  ||  || NEAT
|-
|313606 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313607 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|313608 - ||  ||  || NEAT
|-
|313609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313610 - ||  ||  || NEAT
|-
|313611 - ||  ||  || NEAT
|-
|313612 - ||  ||  || NEAT
|-
|313613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313624 - ||  ||  || NEAT
|-
|313625 - ||  ||  || Tichy, M.
|-
|313626 - ||  ||  || NEAT
|-
|313627 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313628 - ||  ||  || NEAT
|-
|313629 - ||  ||  || NEAT
|-
|313630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313636 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313638 - ||  ||  || NEAT
|-
|313639 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313640 - ||  ||  || NEAT
|-
|313641 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313648 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|313649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313650 - ||  ||  || NEAT
|-
|313651 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313653 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313654 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313655 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|313656 - ||  ||  || NEAT
|-
|313657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313661 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313662 - ||  ||  || NEAT
|-
|313663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313665 - ||  ||  || NEAT
|-
|313666 - ||  ||  || NEAT
|-
|313667 - ||  ||  || NEAT
|-
|313668 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313670 - ||  ||  || NEAT
|-
|313671 - ||  ||  || NEAT
|-
|313672 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313673 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|313674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313676 - ||  ||  || NEAT
|-
|313677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313681 - ||  ||  || NEAT
|-
|313682 - ||  ||  || NEAT
|-
|313683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313685 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313688 - ||  ||  || NEAT
|-
|313689 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313690 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313691 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313692 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313693 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313696 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313697 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313699 - ||  ||  || NEAT
|-
|313700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

313701-313800 

|-
|313701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313707 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313709 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313710 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313719 - ||  ||  || NEAT
|-
|313720 - ||  ||  || NEAT
|-
|313721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313728 - ||  ||  || NEAT
|-
|313729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313731 - ||  ||  || NEAT
|-
|313732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313733 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313738 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313743 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313750 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|313751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313753 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313754 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|313755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313767 - ||  ||  || CSS
|-
|313768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313790 - ||  ||  || Reddy, V.
|-
|313791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313797 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|313798 - ||  ||  || NEAT
|-
|313799 - ||  ||  || NEAT
|-
|313800 - ||  ||  || NEAT
|}

313801-313900 

|-
|313801 - ||  ||  || NEAT
|-
|313802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313803 - ||  ||  || NEAT
|-
|313804 - ||  ||  || NEAT
|-
|313805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313806 - ||  ||  || NEAT
|-
|313807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313814 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313820 - ||  ||  || NEAT
|-
|313821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313823 - ||  ||  || NEAT
|-
|313824 - ||  ||  || NEAT
|-
|313825 - ||  ||  || NEAT
|-
|313826 - ||  ||  || NEAT
|-
|313827 - ||  ||  || NEAT
|-
|313828 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313830 - ||  ||  || CSS
|-
|313831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313832 - ||  ||  || NEAT
|-
|313833 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313834 - ||  ||  || NEAT
|-
|313835 - ||  ||  || CSS
|-
|313836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313837 - ||  ||  || CSS
|-
|313838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313839 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|313840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313847 - ||  ||  || NEAT
|-
|313848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313852 - ||  ||  || CSS
|-
|313853 - ||  ||  || NEAT
|-
|313854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313855 - ||  ||  || NEAT
|-
|313856 - ||  ||  || CSS
|-
|313857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313858 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313864 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313873 - ||  ||  || NEAT
|-
|313874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313875 - ||  ||  || NEAT
|-
|313876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313878 - ||  ||  || NEAT
|-
|313879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313880 - ||  ||  || NEAT
|-
|313881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313887 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|313888 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|313889 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|313890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313892 Furnish||  ||  || Young, J. W.
|-
|313893 - ||  ||  || CSS
|-
|313894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313896 - ||  ||  || CINEOS
|-
|313897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313898 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313900 - ||  ||  || Broughton, J.
|}

313901-314000 

|-
|313901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313906 - ||  ||  || Holmes, R.
|-
|313907 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|313908 - ||  ||  || NEAT
|-
|313909 - ||  ||  || NEAT
|-
|313910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313916 - ||  ||  || NEAT
|-
|313917 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|313918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313919 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|313920 - ||  ||  || NEAT
|-
|313921 Daassou ||  ||  || Ory, M.
|-
|313922 - ||  ||  || NEAT
|-
|313923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313924 - ||  ||  || NEAT
|-
|313925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313930 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|313931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313958 - ||  ||  || NEAT
|-
|313959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313972 - ||  ||  || NEAT
|-
|313973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313976 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313978 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313985 - ||  ||  || NEAT
|-
|313986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313988 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|313990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|313992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|313999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|314000 - ||  ||  || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0313001